Мин

Имена собственные 

 Мин — древнеегипетский бог.
 Китайская империя Мин 明.
 Мин — китайская (и корейская) фамилия.

Персоналии 
 
 Мин, Андрей Егорович (1828—1886) — российский этнограф и математик, популяризатор естественно-научных знаний.
 
 Мин, Грейс (род. 1994) — американская теннисистка.
 Мин, Дмитрий Егорович (1818—1885) — русский медик, профессор и проректор Московского университета, поэт-переводчик.
 Мин, Евгений Миронович (наст. фамилия — Минчиковский; 1912—1983) — русский советский писатель, театровед, критик.
 Мин, Салли (род. 1965) — английская журналистка и телеведущая.
 Мин, Юнги (род. 1993) — рэпер, участник южнокорейской группы BTS.

Прочее 

 Мин 名 — букв. имя, понятие.
 Мин 命 — кит. судьба/приказ. В политической культуре см. Небесный мандат.
 сокращенное обозначение слова «минута».
 Мин — племя у башкир.
 Мин — исчезнувшее село, Нижнегорский район Крыма.
 Мин Ся — короткоживущее государственное образование, существовавшее на территории Китая в XIV веке.
 Мин цзя — одна из шести основных философских школ Древнего Китая.

См. также 
 Минь